Termenul „Mahmud” se poate referi la:

 nume de familie sau prenume masculin
oriental care provine de la Mohammed
Nume de persoane
 Mahmud Abbas
 Mahmud Ahmadinejad

Vezi și 
 Lista sultanilor otomani
 Lista califilor

Nume
Prenume masculine